Gong – instrument muzyczny z grupy idiofonów
 Gong – starożytne chińskie naczynie rytualne
 Gong – progresywna grupa rockowa, założona w 1967
 Gong – dziecięca grupa muzyczna
 Gong – niemieckojęzyczna radiostacja numeryczna z czasów zimnej wojny
 Gong – polska prywatna wytwórnia płytowa, uruchomiona w 1946 w Krakowie

Zobacz też